Lista das 312 comunas do departamento francês de Nièvre.

(CAN) Communauté d'agglomération (unitary authority) of Val de Loire - Val de Nièvre, criado em 2003.

|}

Nièvre